Жадано́вский — фамилия; имеет женскую форму Жадановская.
 Жадановский, Александр Иванович (в монашестве Арсений; 1874—1937) — епископ Русской Православной Церкви, викарий Московской епархии. 
 Жадановский, Борис Петрович (1885—1918) — российский революционер, участник революции 1905—1907 годов и вооруженной борьбы с немецкими частями в 1918 году в Крыму.